Volhard ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Volhard (1802–1887), deutscher Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Christiane Nüsslein-Volhard (* 1942), deutsche Biologin und Medizin-Nobelpreisträgerin
 Ewald Volhard (1900–1945), deutscher Ethnologe und Germanist
 Franz Volhard (1872–1950), deutscher Internist und Nephrologe
 Jacob Volhard  (1834–1910), deutscher Chemiker
 Rüdiger Volhard (* 1931), deutscher Rechtsanwalt und Notar aus Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Titration nach Volhard
 Vollhardt
 Wohlhart